De Rigo – azienda italiana operante nel settore della produzione e distribuzione di occhiali 
 Roberto De Rigo – ex giocatore di curling italiano
 Walter De Rigo – imprenditore e politico italiano